Чемпионат Туркмении по футболу 2008 — 16-й независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 11 команд. Чемпионом второй раз подряд стал «Ашхабад».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2008 на сайте rsssf.com

2008
Футбол в Азии в 2008 году
Спорт в Туркменистане в 2008 году